Le championnat du monde de squash 1979 est l'édition 1979 du championnat du monde qui se déroule en septembre 1979 à Toronto.
Geoff Hunt gagne son  titre de champion du monde en battant Qamar Zaman en finale.

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash féminin 1979

1979
Squash masculin
Squash masculin 1979
Monde masculin 1979
Monde masculin
Sport en septembre 1979